Syberiada polska – powieść Zbigniewa Domino
 Syberiada polska – film z 2013 roku